El término Sango puede referirse a:

 Sango, un personaje del anime y manga InuYasha.
 Sango, idioma hablado en la República Centroafricana.
 Sango Fighter, un videojuego.
 Sango, una ciudad de Zimbabue.
 el Sango, plato típico de Ecuador.